Недзве́цький — прізвище.

 Недзвецький Валентин Олександрович — філолог.
 Недзвецький Йосип Маркович (1908, Могильов — 1959) — полярник, Герой Радянського Союзу (1940).
 Недзвецький Микола (1891, Київ — ?) — український композитор, музичний педагог.
 Недзвецький Олександр Семенович (1885—†?) — підполковник Армії УНР.

Прізвища